Krušovice má vícero významů:
 Krušovice, obec v okrese Rakovník
 zámek Krušovice 
 Krušovice (pivo)
 Královský pivovar Krušovice ve kterém se vyrábí pivo Krušovice

en:Heineken brands#Krusovice Brewery